Beaucaire (Gard)
 Beaucaire (Gers)
 Monsieur Beaucaire